Samaritan’s Purse e. V. – Die Barmherzigen Samariter (bis 2018 Geschenke der Hoffnung e. V.) ist ein überkonfessionell tätiges Hilfswerk mit evangelikalem Hintergrund, das Menschen in gegenwärtig 16 Ländern unterstützt.

Arbeitsschwerpunkte sind internationale humanitäre Hilfe sowie Entwicklungszusammenarbeit durch Unterstützung von bedürftigen Kindern und Familien im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit. Bekannt geworden ist es durch die Aktion Weihnachten im Schuhkarton. Diese ist Teil der weltweiten Aktion Operation Christmas Child, welche von der amerikanischen Organisation Samaritan’s Purse getragen wird.

Geschichte 
Geschenke der Hoffnung ist aus der 1950 gegründeten, weltweiten Arbeit der Billy Graham Evangelistic Association hervorgegangen. Der Deutsche Zweig wurde 1963 als Billy Graham Evangelistic Association Deutschland e.V. mit Sitz in Frankfurt am Main  gegründet. Seit diesem Jahr gab er die Zeitung Entscheidung heraus. 1987 verlegte der Verein seinen Sitz nach Berlin.

Seit 1996 engagierte er sich in Kooperation mit dem internationalen christlichen Hilfswerk Samaritan’s Purse verstärkt auch im Bereich Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe. Damit begann auch die Beteiligung an Weihnachten im Schuhkarton, zu der die christliche Zeitschrift „Entscheidung“ im Herbst 1996 erstmals aufrief. Im November 2001 wurde die Organisation in Geschenke der Hoffnung e. V. umbenannt.  2002 begann das Werk auf die Geschenkaktion aufbauend seine Baby-Not-Pakete zu verschicken. Damals war Irmhild Bärend die geschäftsführende Vorsitzende.

„Neben der schon erwähnten Aktion Weihnachten im Schuhkarton hat der Verein in den letzten Jahren zunehmend neue Aktionen ins Leben gerufen, die alle dem doppelten Gedanken verpflichtet sind, Menschen in Not zu helfen und Menschen zum christlichen Glauben einzuladen. So gibt es verschiedene Kinderhilfsprojekte, medizinische Projekte, Flüchtlings- und Katastrophenhilfe genauso wie die Möglichkeit, Patenschaften zu übernehmen, aber auch die Einladung, sich an Evangelisationsprojekten zu beteiligen.“ Im Oktober 2015 gab der Verein bekannt, dass er seine Zeitschrift „Entscheidung“ zum Jahresende einstellt.

Seit 2019 firmiert der Verein unter dem Namen „Samaritan’s Purse e. V. – Die Barmherzigen Samariter“, ist jetzt Teil des „Samaritan’s Purse“-Netzwerks und beschäftigt im deutschsprachigen Raum rund 40 Mitarbeiter. Vorsitzende ist seither Sylke Busenbender.

Struktur 
Samaritan's Purse ist als Verein organisiert, welcher von einem Vorstand aus mindestens zwei Personen geleitet wird. Kontrollorgan ist ein Aufsichtsrat mit 3 bis fünf Mitgliedern. Vorsitzender ist Martin Eickhoff, geschäftsführender Vorstand ist Sylke Busenbender.

International ist es eng in das Netzwerk der amerikanischen Organisation Samaritan’s Purse eingebunden. Über dieses Hilfswerk werden Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie die internationale Abwicklung der Aktion Weihnachten im Schuhkarton (intern. Operation Christmas Child) organisiert. Satzungsgemäß muss je ein Mitglied von Samaritan’s Purse USA und von der Billy Graham Evangelistic Association USA vorgeschlagen sein.

Mitgliedschaften und Unterstützer 
Samaritan's Purse ist Partner der Deutschen Evangelischen Allianz sowie Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD) im Diakonischen Werk der EKD, Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen (AEM) und des Ring Missionarischer Jugendbewegungen (RMJ).

Prominente Unterstützer sind Peter Hahne, Normal Generation?, Ursula von der Leyen, die ehemalige nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, der damalige österreichische Außenminister Sebastian Kurz sowie Papst Franziskus. Im Rahmen der 20. Saison von „Weihnachten im Schuhkarton“ im Jahr 2015 unterstützten 20 weitere prominente Persönlichkeiten die Aktion, darunter der Schauspieler Joseph Hannesschläger, die Schlagersängerin Stefanie Hertel, die Schauspielerin und Moderatorin Franziska Reichenbacher, der Violinist André Rieu, der Schlagersänger Andy Borg und der Schauspieler Samuel Koch.

Arbeitszweige 
Ziel der Organisation ist neben der praktischen Hilfe, also Entwicklungs- und Katastrophenhilfe, satzungsgemäß auch die „Verbreitung des Wortes Gottes und die Förderung des christlichen Glaubens auf der Basis des Evangeliums“. Die Zwecke des Vereins werden insbesondere durch „Hilfeleistung für Bedürftige, besonders Kinder, im In- und Ausland“ sowie durch die „Herausgabe und Verbreitung der Zeitschrift Entscheidung und anderer evangelistischer Materialien sowie von Materialien für Bildung und Erziehung“ verwirklicht.

Die veröffentlichte Bilanz der Organisation zeigt, dass Weihnachten im Schuhkarton das „Hauptbeschäftigungsfeld des Vereins“ ist. Mittlerweile steigen jedoch auch die Ausgaben für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe.

Medienaktivitäten 
Der Verein war Herausgeber der Zeitschrift Entscheidung, die 1963 mit einer Auflage von 40.000 startete und 6 Mal jährlich mit einer Auflage von 25.000 bis 35.000 Exemplaren erschien, bis sie zum Jahresende 2015 eingestellt wurde.

Außerdem ist Samaritan's Purse als einer von 15 Gesellschaftern mit zwei Prozent am gemeinnützigen Fernsehsender Bibel TV beteiligt.

Eine von Studenten für Geschenke der Hoffnung entworfene Kommunikationsstrategie wurde mit dem BruttoSozialPreis 2005, Deutschlands größtem Kreativ- und Strategiewettbewerb für Sozialmarketing, ausgezeichnet. Die prämierte Kampagne informiert über das BabyNotProjekt, mit dem eine Einrichtung unterstützt wird, die sich vor allem um bedürftige Babys und Kleinkinder kümmert.

Internationale Programme 
In den letzten Jahren hat Samaritan's Purse seine Arbeitsbereiche stark ausgeweitet. Weitere Arbeitsschwerpunkte sind nach Angaben des Vereins Projekte der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe (Katastrophenhilfe). Bedürftige werden ungeachtet ihres religiösen, sozialen oder kulturellen Hintergrundes unterstützt.

Humanitäre Hilfe 
Samaritan’s Purse hilft im Rahmen der Humanitären Soforthilfe in Not geratenen Menschen nach Krisensituationen wie Hungersnöten, Naturkatastrophen oder Epidemien.

Einsatzgebiete (Auswahl):

 seit Januar 2019: Hilfe beim Wiederaufbau der zerstörten Heimat von Christen im Irak
 seit Dezember 2017: Medizinische Nothilfe für die Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch
 Dezember 2016 bis September 2017: Notfall-Klinik zur Behandlung von Kriegsopfern in Mossul (Irak)
 September 2016 bis Februar 2017: Soforthilfe mit medizinischer Versorgung sowie Verteilung von Hilfsgütern nach Erdbeben in Nepal
 von März bis Mai 2020: Errichtung und Betrieb eines mobilen Notfallkrankenhauses zur Entlastung des örtlichen Krankenhauses in Cremona/Italien während der Pandemie.

Dreh den Hahn auf 
Das Projekt „Dreh den Hahn auf“ ermöglicht durch den Bau von Bio-Sand-Wasserfiltern tausenden Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser. Darüber hinaus werden Schulungen und Workshops angeboten, die über Hygiene und Wasserversorgung aufklären und über die Installation und Handhabung der Wasserfilter aufklären. In den vergangenen Jahren wurden so weltweit mehr als 140.000 Personen erreicht.

Baby-Not-Projekt 
Beim Baby-Not-Projekt werden Schwangere und junge Mütter vor, während und nach der Geburt begleitet. Seit 2011 werden zwei Geburtszentren in der philippinischen Provinz Kallinga unterstützt, in denen Vorsorgeuntersuchungen, Geburtsbegleitung und medizinische Betreuung geleistet werden. 2018 wurde die Arbeit auf Myanmar ausgeweitet.

Im Jahr 2017 wurden 244 Kinder auf die Welt gebracht und fast 300 Frauen während ihrer Schwangerschaft betreut. Des Weiteren werden Hebammen ausgebildet, um auch werdenden Müttern in abgelegenen Bergregionen zu helfen.

Indien.Freiheit 
Samaritan’s Purse unterstützt das Projekt Indien.Freiheit, welches den sogenannten „Dalits“, den Kastenlosen, hilft. Schwerpunkte der Arbeit sind Bildung, Bekämpfung des Menschenhandels und gesundheitliche Betreuung. In der Schule des Projektes im südindischen Bundesstaat Telangana wurden allein im Schuljahr 2017/18 über 400 Schüler unterrichtet.

Geschenkaktion Weihnachten im Schuhkarton 

Weihnachten im Schuhkarton ist die weltweit größte Geschenkaktion für Kinder in Not. Sie wird seit 1996 im deutschsprachigen Raum durchgeführt.  Zunächst wurde sie hier von der Billy Graham Evangelistic Association getragen, ab 2002 von Geschenke der Hoffnung. Sie ist Teil der 1990 gestarteten Operation Christmas Child, die seit 1993 von Samaritan's Purse organisiert wird. Empfänger der Geschenke sind Kinder in Afrika, Asien, Europa, Zentral- und Südamerika. Die Aktion versteht sich nicht als Entwicklungshilfe, sondern als Geschenkkampagne, bei der auch die Weihnachtsbotschaft vermittelt werden kann. Weltweit sind seit 1993 in 160 Ländern zusammen 157 Millionen Geschenkboxen an Kinder verteilt worden (Stand: September 2018). Kritiker bemängeln eine Verbindung von Geschenken und christlicher Mission sowie Nachhaltigkeitsaspekte; in der katholischen und in der evangelischen Kirche gibt es sowohl Unterstützer als auch Kritiker.

Bildung 
Seit 2021 betreibt das Werk den Programmbereich Bildung, der unter anderem außerschulische Angebote für Kinder in Indien, die Weiterqualifizierung von Lehrern in Nepal sowie Ausbildungsmöglichkeiten für geflüchtete Jesiden im Irak umfasst.

Finanzen 
Der Verein erhält seit 2003 das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstitutes für soziale Fragen (DZI) und seine Abschlüsse werden von einem Wirtschaftsprüfer kontrolliert. Der Wert der gespendeten Weihnachtspäckchen übersteigt die normalen Finanzen um ein Vielfaches, wird aber – weil es Sachwerte sind – im Jahresabschluss nicht mit dem Warenwert ausgewiesen, siehe hierzu oben im Abschnitt Weihnachten im Schuhkarton.

Im Jahre 2003 soll nach Angaben der taz ein Fünftel des Spendenaufkommens für Werbung ausgegeben worden sein. 2015 ist laut DZI der Anteil der Werbe- und Verwaltungskosten mit 10 bis unter 20 Prozent „angemessen“.

Im Fernsehsender Das Erste wurde Geschenke der Hoffnung im November 2012 als Spendenorganisation durch das DZI beispielhaft erwähnt und die wiederholte Verleihung des Spendensiegels begründet.

Veröffentlichungen 
 Hänsel und Gretel: Not ist kein Märchen Geschenke der Hoffnung e. V., Berlin 2012, Online,

Periodika 
 Jahresbericht, jährlich erscheinender Bericht über die Arbeit des jeweils vergangenen Jahres
 Aktionsbericht Weihnachten im Schuhkarton, jährlich erscheinender Bericht über die Arbeit und Wirkungen der Aktion Weihnachten im Schuhkarton

Weblinks 
 Samaritan's Purse - Die barmherzigen Samariter offizielle Seite
 Arbeitsstelle Weltanschauungs- und Sektenfragen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens zu Geschenke der Hoffnung
 Evangelische Allianz stellt sich hinter „Weihnachten im Schuhkarton®“

Einzelnachweise 

Entwicklungshilfeorganisation
Humanitäre Hilfsorganisation
Evangelikale Organisation
Verein (Berlin)
Initiative Transparente Zivilgesellschaft
Organisation mit DZI-Spenden-Siegel
Gegründet 1963
Hilfsorganisation (Deutschland)